Kämeritz bezeichnet Ortschaften in Deutschland:

 Kämeritz (Gardelegen), Wohnplatz im Ortsteil Sachau der Stadt Gardelegen im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt 
 Kämeritz (Zerbst), Ortsteil der Ortschaft Hohenlepte der Stadt Zerbst/Anhalt im Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt